

Населені пункти та їхні частини

 Дольсько — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Дольсько — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Дольсько — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки